Onkijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Onkijärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (7,62 ha)
Onkijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (6,87 ha)
Onkijärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750347-174609), sjö i Kiruna kommun, 
Onkijärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750375-174578), sjö i Kiruna kommun, 
Onkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742125-172732), sjö i Gällivare kommun, 
Onkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748254-173425), sjö i Gällivare kommun,  (7,83 ha)

Finland
 Onkijärvi (sjö i Finland) – en sjö i landskapet Päijänne-Tavastland

Se även
Metsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn